Wassermann lub Wasserman
 August Wassermann (1866-1925) – niemiecki lekarz i mikrobiolog
 Jakob Wassermann (1873-1934) – niemiecki pisarz
 Zbigniew Wassermann (1949-2010) – polski polityk
 Małgorzata Wassermann (ur. 1978) – polska polityk

Zobacz też 
 Dale Wasserman
 Kevin Wasserman
 (2660) Wasserman